Pentti Laasonen kan syfta på:

 Pentti Laasonen (kyrkohistoriker) (1928–2016)
 Pentti Laasonen (matematiker) (1916–2000)